Skou kan som auktorsförkortning betyda:

 Peder Skou
 J.P.S. Skou

Robotskapade auktorsförkortningar